Huthmann ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Huthmann (1931–2019), deutscher katholischer Theologe
 Michael Huthmann (* 1945), deutscher Dramaturg